Жан-Луї-Огюст Коммерсон (1803—1879) — французький письменник.
 Філібер Коммерсон (1727—1773) — французький натураліст, ботанік, іхтіолог, лікар.

 Кратер Коммерсон — кальдера в горах Реюньйону.
 13770 Коммерсон — астероїд головного поясу.